La classifica perpetua (o classifica all-time) è una speciale classifica che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione nel campionato serbo-montenegrino, chiamato Prva liga Srbije i Crne Gore u fudbalu, tra il 2002 e il 2006.

La classifica è aggiornata alla fine della stagione 2005-06, l'ultima edizione del torneo.

Classifica

Note 

Serbia e Montenegro
Campionato serbo di calcio
Campionato montenegrino di calcio